Adventureland — название парков развлечений:

 Adventureland — парк развлечений в эмирате Шарджа, ОАЭ.
 Adventureland — парк развлечений в Алтуне, штат Айова, США.
 Adventureland — парк развлечений в Лонг-Айленде, Нью-Йорк, США.